Netball na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2010, rozegrany został w dniach 4 - 14 października 2010 w Thyagaraj Sports Complex w Delhi. Odbyły się tylko zawody kobiet w tej dyscyplinie sportowej. Złoty medal przypadł drużynie z Nowej Zelandii.

Grupa A

Grupa B

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Zestawienia końcowe

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie NetballOnline.com

Igrzyska Wspólnoty Narodów 2010